Venezolaanse gemeentes:
Arismendi (Barinas)
Arismendi (Nueva Esparta)
Arismendi (Sucre)